El nombre Tormenta tropical Henri ha sido usado por cuatro ciclones tropicales en el océano Atlántico. 

 Tormenta tropical Henri.
 Tormenta tropical Henri.
 Tormenta tropical Henri.
 Tormenta tropical Henri.